

Codici 
 AZA – codice vettore ICAO di Alitalia

Geografia 
 Aza è una comarca della provincia di Burgos in Castiglia e León, Spagna.
 Aza – comune dell'Azerbaigian

Persone 
 Vital Aza (1851-1912) – commediografo e giornalista spagnolo

Sigle 
 Aleph Zadik Aleph – sezione giovanile maschile di B'nai B'rith
 Association of Zoos and Aquariums – associazione statunitense di zoo e acquari
 AZA – Azatioprina

Altro 
 Aza (nome) è un antroponimo femminile.